Basilica di San Vittore – ad Albenga
 Basilica di San Vittore – ad Arsago Seprio
 Basilica di San Vittore – a Rho
 Basilica di San Vittore – a Varese
 Basilica di San Vittore – a Verbania

Pagine correlate 

 Chiesa di San Vittore
 San Vittore